Matussewitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Nikolajewitsch Matussewitsch (1879–1950), sowjetischer Arktisforscher
 Eduard Antonowitsch Matussewitsch (* 1937), sowjetischer Eisschnellläufer

Siehe auch:
 Matusevich